Принц (королевской) крови () — законорожденный потомок в мужском колене французских королей дома Капета, который по салическому закону потенциально мог унаследовать престол. Титул впервые появился в XIV веке и вошёл в широкое употребление в XVI веке для обозначения потомков Людовика Святого по мужской линии. Все совершеннолетние принцы крови входили в Королевский совет.

Ближайшие родственники короля (его сыновья, внуки, правнуки) в XVII—XVIII веках считались не принцами крови, а членами королевской фамилии. При этом проблемным оставался статус бастардов (например, Сезара де Вандома и его потомков). С конца XVI века (когда Карл IX официально признал принцами крови герцогов Лонгвилей, происходящих от незаконорожденного графа Дюнуа) вопрос решался в пользу бастардов при условии, что они были узаконены.

При Карле VIII и Людовике XII, не имевших сыновей, официальный престолонаследник именовался «вторым человеком королевства». Впоследствии, в аналогичной ситуации полвека спустя Генрих Наваррский назывался «первым принцем крови» (то есть старшим среди всех принцев крови). После его восшествия на престол титул «первого принца крови» закрепился за принцем Конде. За ним следовали по нисходящей принцы Конти, графы Суассонские и герцоги Лонгвили. С 1709 года «первыми принцами крови» стали именоваться герцоги Орлеанские.

Как и в случае с иностранными принцами, некоторые дворянские роды пытались (без особого успеха) признать своё право называться принцами крови через суд. Ещё при Людовике XIV стремились в судебном порядке отстоять титул принцев крови последние Куртене, происходящие по прямой мужской линии от Гуго Капета. В подобном состоянии правовой неопределённости находились и захудалые бароны Бурбон-Каранси.

См. также 
 Иностранные принцы;
 Первый принц крови;
 Мадам и месье;
 Тегин;
 Князь императорской крови.

Ссылки 
 Франсуа Вельде. Заметки о титуле принца во Франции

Титулы
Принцы крови
Старый режим во Франции